Жоржи:

 Жоржи Амаду — бразильский писатель.
 Жоржи, Иван (род. 1980) — бразильский боец ММА.
 Жоржи, Лидия (род. 1946) — португальская писательница.
 Жоржи, Паолу Тейшейра — ангольский политик, министр иностранных дел Республики Ангола (1976—1984).
 Жоржи Бен Жор — бразильский музыкант, исполняющий сплав самбы, босса-новы, фанка и рока.

Португальские имена